Mieczysław Gryza, pseudonim Mietal (ur. 25 lutego 1956 r. w Górze Śląskiej, zm. 12 marca 2019 r. w Poznaniu) – polski złotnik, projektant biżuterii, rzeźbiarz, metaloplastyk.

Edukacja 
Gryza ukończył studia na Wydziale Technologii Drewna Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Już podczas studiów Gryza wykazywał awangardowe zachowanie, odróżniając się m.in. strojem lub nosząc na plecach duże jelenie poroże.

Pierwsza wersja jego pracy magisterskiej miała tytuł "Możliwości wykorzystania drewna do produkcji biżuterii", jej cała treść została zawarta na jednej stronie w słowie "Są", po czym znajdowało się kilka stron zdjęć biżuterii wykonanej z drewna przez Gryzę.. Jako materiał wybrał czarny dąb kopalny (używał go również do późniejszych prac), który zdobywał na torfowiskach, żwirowni i kopalni.

W 1988 r. był czeladnikiem w złotnictwie (w jubilerstwie) poznańskiej Izby Rzemieślniczej.

Działalność zawodowa i artystyczna 
Gryza rozpoczął swoją działalność artystyczną w klubie filmowym "AKF Profil", będąc jeszcze w liceum. W 1973 r. zdobył tytuł autora najbardziej kontrowersyjnych pomysłów filmowych.

Później przez kilka lat (1992-96) był projektantem biżuterii w przedsiębiorstwie "Polsrebro".

Od 1996 r. prowadził własną działalność w dziedzinie metaloplastyki w szerokim tego słowa znaczeniu. Posiadał własną pracownię artystycznych form użytkowych. Był twórcą sztuki elitarnej, instalacji interpersonalnych, obiektów do obcowania z widzem (tzw. sztuka intymna), ciągle wykorzystując nowe technologie i rozwiązania.

Był uczestnikiem konkursów sztuki złotniczej, a jego prace były wielokrotnie kwalifikowane do wystaw wyróżnionych prac konkursowych.

Organizował niecodzienne happeningi i pokazy, jak np. projekcje filmów zwane przez niego samego "festiwout" w opuszczonych zakątkach miasta ze ścieżką audio nadawaną przez radio, na pływających sprzętach dla widzów na kajakach, rowerach wodnych i żaglówkach, lub też na ścianie śniegu.

Niektóre ze swoich rzeźb wywieszał nad poznańskim deptakiem (ul. Półwiejska) na lince rozciągniętej z okna swojego mieszkania.

Był członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków (ZPAP) oraz STFZ- Stowarzyszenia Twórców Form Złotniczych

Nagrody 
2005 – XIV Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej w Legnicy „DEKONSTRUKCJA – REKONSTRUKCJA” – praca wyróżniona i zakwalifikowana do wystawy

2006 – XV Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej w Legnicy „SKANDAL” – praca wyróżniona i zakwalifikowana do wystawy

2006 – Konkurs Sztuki Złotniczej organizowany przez YES  „ĆWIERĆ” – praca wyróżniona i zakwalifikowana do wystawy

2007 – Konkurs Pałacu w Dobrzycy – praca

2008 – XVII Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej w Legnicy „EXLUSIVE”- praca wyróżniona i zakwalifikowana do wystawy

2008- wystawa prac w poznańskiej Palmiarni

http://www.youtube.com/watch?gl=PL&hl=pl&v=FJyZCpwhnAY

2009 – XVIII Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej w Legnicy „DEKADENCJA” – nagroda im. Joachima Sokólskiego za pracę „Bąk fuj” (1 kg srebra) ufundowaną przez Fundację Polskiej Sztuki Nowoczesnej

2011 – XX Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej w Legnicy  „SEXY”- praca wyróżniona i zakwalifikowana do wystawy

2012 – XXI Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej w Legnicy “RYTUAŁ”– Nagroda Specjalna Organizatorów za twórczą odwagę i bezkompromisowość, nowatorstwo lub dowcip wypowiedzi twórczej „Srebrna Ostroga” + 1 kg srebra

Praca multimedialna, film ilustrujący: http://www.youtube.com/watch?v=1C1wPBSWc9s

2013 – XXII Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej w Legnicy “BUNT”  – praca wyróżniona i zakwalifikowana do wystawy

2016 – XXV Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej w Legnicy  „MIASTO”- praca wyróżniona i zakwalifikowana do wystawy

2017 – XXVI Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej w Legnicy  „TOŻSAMOŚĆ”- praca wyróżniona i zakwalifikowana do wystawy

2018 – XXVII  Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej w Legnicy  „ILUZJA”- praca wyróżniona i zakwalifikowana do wystawy.

Przypisy 

Polscy złotnicy
Polscy jubilerzy
Polscy rzeźbiarze
Ludzie urodzeni w Górze (województwo dolnośląskie)
Urodzeni w 1956
Zmarli w 2019